Rote Königsnatter ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Gattung Königsnattern (Lampropeltis)):

 Lampropeltis elapsoides (Holbrook, 1838)
 Lampropeltis triangulum (Lacépède, 1789)